„A Dangerous Meeting“ е общ компилационен албум на хевиметъл групите King Diamond и Mercyful Fate.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара (песни 1 – 7)
 Майкъл Денър – китара (песни 1 – 13)
 Анди ЛаРок – китара (песни 8 – 16)
 Пийт Блак – китара (песни 14 – 16)
 Тими Хансен – бас (песни 1 – 13)
 Хал Патино – бас (песни 14 – 16)
 Ким Ръз – барабани (песни 1 – 7)
 Мики Ди – барабани (песни 8 – 15)
 Сноуи Шоу – барабани (песен 16)

Песни

Бележки 

Албуми на Кинг Дайъмънд
Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1992 година
Компилации